Костю́к — українське прізвище.

 Костюк Алла Валентинівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з 1992 року.
 Костюк Анатолій Антонович ( 1960) — український художник абстракціоніст.
 Костюк Анатолій Климович — доглядач великої рогатої худоби СГ «Рать» (Волинська область), заслужений працівник сільського господарства України.
 Костюк Анатолій Никифорович ( 1939) — український вчений у галузі медицини.
 Костюк Андрій Васильович (1920—2004) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Костюк Валерій Вікторович ( 1940) — російський учений, академік РАН (1997).
 Костюк Василь Євгенович ( 1989) — український футболіст, нападник.
 Костюк Василь Іванович ( 1932) — український журналіст, письменник.
 Віра Костюк Буш — голова товариства «Pro Ukraine», Сполучені Штати Америки.
 Костюк Віталій Валерійович (1976—2014) — український військовик, солдат резерву, боєць батальйону територіальної оборони «Донбас», учасник російсько-української війни.
 Костюк Віталій Володимирович (1976—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Костюк Володимир Миколайович (1981—2014) — капітан 3 рангу (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костюк Григорій
 Костюк Григорій Вікторович — заслужений працівник фармації України
 Костюк Григорій Олександрович (1902—2002) — український літературознавець.
 Костюк Григорій Силович (1899—1982) — український психолог.
 Костюк Денис Валентинович ( 1982) — український велогонщик.
 Костюк Дмитро
 Костюк Дмитро Дмитрович ( 1965) — український музичний продюсер.
 Костюк Дмитро Сергійович ( 1993) — український історик, журналіст-розслідувач, громадський діяч. Народний депутат України 9-го скликання.
 Костюк Євген Віталійович (1986—2016) — боєць Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».
 Костюк Ігор Володимирович ( 1975) — український футболіст, півзахисник.
 Костюк Інна Федорівна (* 1937) — лікар-терапевт, професор, доктор медичних наук.
 Костюк Йосип Степанович (1919—1981) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Костюк Микола Мартинович (1944—2014) — заслужений вчитель України.
 Костюк Микола Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костюк Михайло Дмитрович ( 1961) — український топ-менеджер залізничного транспорту, політик.
 Костюк Олег Олександрович (1981—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костюк Олег Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костюк Олександр Володимирович ( 1949) — український скульп­тор, живописець.
 Костюк Олександр Григорович (1933—2000) — український музикознавець.
 Костюк Олександра (1899—1985) — письменниця, громадська і культурна діячка.
 Костюк Платон Григорович (1924—2010) — український фізіолог і біофізик, академік НАН України і АН СРСР.
 Костюк Роман Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костюк Світлана Степанівна (1964—2017) — українська письменниця, журналіст і громадський діяч.
 Костюк Сергій
 Костюк Сергій Анатолійович (нар. 1978) — український та казахський футболіст, півзахисник.
 Костюк Сергій Володимирович (нар. 1986) — український футболіст, півзахисник.
 Костюк Теодор ( 1944) — американський астрофізик українського походження.
 Костюк Тетяна (нар. 1983)  — українська шахістка, Міжнародний гросмейстр з шахів.
 Костюк Федір Семенович (1915—1994) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Костюк Юрій
 Костюк Юрій Григорович (1910—1995) — український драматург, театрознавець.
 Костюк Юрій Ілліч ( 1977) — український спортсмен, чемпіон паралімпійських ігор.
 Костюк Юрій Олексійович (1924—1981) — український ентомолог.
 Костюк Юрій Юрійович (1912—1998) — український диригент і педагог, доктор філософії.
 Костюк Яський — український шляхтич (, частина Червоної Русі

Примітки 

 Polska XVI wieku, t. X, s. 203. — список шляхти XI століття 
  

Українські прізвища
Прізвища на -юк